

Patronyme
Marc Arcis (1655-1739), sculpteur français ;
Francisco Arcis (1961-aujourd'hui), écrivain français

Toponymes
 L'Arcis, une rivière du bassin de l'Adour :
Arcis-le-Ponsart, commune française du département de la Marne ;
Arcis-sur-Aube, commune française du département de l'Aube.
Bataille d'Arcis-sur-Aube
 Château des Arcis dans la Mayenne
Rue des Arcis, une ancienne rue de Paris
Section des Arcis, une section révolutionnaire parisienne

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme